Der Grand Prix 2008, nach dem Sponsor auch Royal London Watches Grand Prix, war ein Snooker-Turnier der Snooker Main Tour, das vom 11. bis 19. Oktober 2008 im Scottish Exhibition and Conference Centre in Glasgow ausgetragen wurde. Nach zwei Jahren in Aberdeen zog das Turnier zum wiederholten Mal um, blieb aber in Schottland. Nach zwei Jahren mit Gruppenphase wurde der Turniermodus wieder in ein reines Ausscheidungsturnier zurückgeändert.

Titelverteidiger Marco Fu scheiterte im Achtelfinale am Weltranglistenersten Ronnie O’Sullivan. Sieger wurde John Higgins, der mit seinem vierten Titelgewinn zum bis dahin alleinigen Rekordsieger Stephen Hendry aufschloss. Der Schotte besiegte Ryan Day mit 9:7.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Das Gesamtpreisgeld lag geringfügig höher als 2007. Nachdem das Turnier den Modus geändert hatte, änderte sich auch die Preisgeldstruktur. Für die Top 4 gab es weiterhin dasselbe Preisgeld, bis Platz 16 stieg es etwas an und für die weiteren Plätze wurde es neu aufgeteilt. Die Zahl der Weltranglistenpunkte blieb für alle Top 16 Spieler gleich, die weiteren Plätze wurden neu bewertet.

Finalrunde 
Im Vorjahr war der Grand Prix noch ein Top-16-Turnier mit vorhergehender Gruppenphase gewesen, in diesem Jahr wurde wie bei allen normalen Ranglistenturnieren eine vierstufige Qualifikation und ein Endturnier mit 32 Teilnehmern gespielt. Die Finalrunde mit den Top 16 der Weltrangliste und den 16 Qualifikanten begann am 11. Oktober in Glasgow. Nach jeder Runde wurden die Begegnungen der nächsten Runde neu ausgelost.

kl. = kampflos

Finale 
John Higgins trat mit 18 Weltranglistensiegen, darunter drei Grand-Prix-Siegen, zum Endspiel an. Sein Gegner Ryan Day stand zum dritten Mal in einem Endspiel und hatte die beiden Male zuvor verloren. Der erfahrene Schotte ging auch gleich in Führung und baute den Vorsprung bis zum Sessionende auf 5:2 aus. In Session 2 erhöhte er sogar noch auf 7:2, dann startete Day eine Aufholjagd und kam bis auf einen Frame auf 7:6 heran. Doch Higgins ließ den Ausgleich nicht zu und vollendete schließlich zum 9:7. Vor ihm hatte nur sein Landsmann Stephen Hendry das Turnier viermal gewonnen. Für Ryan Day gehörte der Erfolg zur erfolgreichsten Zeit seiner Karriere, am Saisonende rückte er auf Platz 6 der Weltrangliste vor.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 22. bis 25. September 2009 statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 96 der Weltrangliste gegeneinander, die Sieger trafen in Runde 2 auf die Plätze 49 bis 64, in Runde 3 kamen Nummer 33 bis 48 und in Runde 4 Nummer 17 bis 32 hinzu.

Century-Breaks 
15 Spieler erzielten im Hauptturnier 26 Breaks von mindestens 100 Punkten, am erfolgreichsten war Finalist Ryan Day mit 5 Centurys. 24 Centurys von 21 Spielern gab es in der Qualifikation.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2008
Snookerveranstaltung 2008
Billardturnier in Glasgow